МТЗ:
 Магнитотеллурическое зондирование
 Максимальная токовая защита
 Минский тракторный завод
 МТЗ-РИПО — футбольный клуб.
 Московский телевизорный завод
 «Рубин» (завод)